Heinz Neumann puede hacer referencia a:
 Heinz Neumann (n. 1953), botánico austríaco;
Heinz Neumann (1902-1937), político austriaco, miembro del Partido Comunista de ese país.